Алексе́й Горбуно́в:
 Горбунов, Алексей Сергеевич (род. 1961) — советский и украинский актёр театра кино.
 Горбунов, Алексей Александрович (род. 1965) — российский аниматор и режиссёр-мультипликатор.